Sindelsberg steht für:

 Sindelsberg (Marmoutier), Ortsteil der französischen Gemeinde Marmoutier im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass)
 Sindelsberg (Schwarzach bei Nabburg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach bei Nabburg im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf (Bayern)